Хайнрот () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хайнрот, Иоганн (1773—1843) — немецкий врач.
 Хайнрот, Клаус (род. 1944) — немецкий спортсмен.
 Хайнрот, Оскар (1871—1945) — немецкий биолог.